Osoby o tym nazwisku:
 Dejan Bojović – serbski siatkarz
 Milan Bojović – serbski piłkarz
 Miljana Bojović – serbska koszykarka
 Petar Bojović – serbski wojskowy